A Castel Film Studios Románia legnagyobb filmstúdió komplexuma, Bukarest határában.

Kilenc stúdióval rendelkezik, ezek közül a legnagyobb, az 5-ös 3354 négyzetméter alapterületű (78x42 méter, magassága 11 méter). A stúdió területéhez erdő és tópart is tartozik.

A stúdiók 
 1-es stúdió (540 négyzetméter, 30x18 méter, 7,5 méter belmagasság)
 2-es stúdió (540 négyzetméter, 30x18 méter, 7,5 méter belmagasság)
 3-as stúdió (540 négyzetméter, 30x18 méter, 7,5 méter belmagasság)
 4-es stúdió (1260 négyzetméter, 42x30x10 m)
 5-ös stúdió (3354 négyzetméter, 78x42x11 m)
 7-es stúdió (2520 négyzetméter, 60x42x16 m) a teljes stúdió megtölthető három méter mély vízzel
 8-as stúdió (216 négyzetméter, 18x12x15 m)
 9-es stúdió (270 négyzetméter, 18x15x14 m)
 10-es stúdió (408 négyzetméter, 24x17x15 m)

További információk 
 Honlapja 

Bukarest
Filmstúdiók
Románia kulturális élete